Campigny (Calvados)
 Campigny (Eure)